Barcelona Open Banc Sabadell 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2014 z cyklu Barcelona Open Banc Sabadell rozgrywany w dniach 21–27 kwietnia 2014 roku w Barcelonie na kortach ziemnych o puli nagród 1 845 585 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Hiszpanii